Příjmení Mahoney nese více různých osobností:

 Jock Mahoney (1919–1989) – americký herec a kaskadér
 Pat Mahoney – americký bubeník
 Paul J. Mahoney (* 1946) – britský právník a evropský soudce

Externí odkazy